"11 Canções"  é o segundo álbum a solo do cantor português Miguel Gameiro. Foi lançado em 2013, pela editora Farol Música.

"É um disco de canções de e para as pessoas, porque as Canções são as Pessoas, as Pessoas são as Canções”, refere Miguel Gameiro.

Faixas 
 "Já Não Canto Essa Canção"
 "Ficas-me Bem"
 "Porque É Que A Gente Não Se Dá"
 "Pequenas Coisas"
 "Que Não Te Falte Nada"
 "Dançar à chuva"
 "Não Quero Acordar Sozinho"
 "Levanta O Corpo"
 "Fica A Saudade"
 "Lume Brando"
 "Sábado À Noite"

Ligações externas 
 

Álbuns de Miguel Gameiro
Álbuns de 2013